La Superliqa azera di pallavolo femminile 2010-2011 è stata la 3ª edizione del massimo campionato azero, organizzata dalla AVF. La vittoria finale è andata per la terza volta consecutiva al Rabitə Bakı Voleybol Klubu.

Regolamento
La competizione prevede una stagione regolare, al termine della quale le prime due classificate si qualificano direttamente alle semifinali dei play-off, mentre le altre quattro squadre prendono parte agli spareggi per entrare in final-4, dove sono previsti 3 Round Robin, in cui la squadrà che raccoglierà più punti vincerà il campionato. Non sono previste retrocessioni.

Squadre partecipanti

Formazioni

Campionato

Regular season

Risultati

Classifica

Spareggi

Final-four

Risultati

Classifica

Classifica finale

Premi individuali

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2010
Pallavolo nel 2011
 2010-2011